Ice Cube — американський репер, актор, сценарист, режисер і композитор.
 IceCube — нейтринна обсерваторія, побудована на антарктичній станції Амундсен-Скотт.